Albrecht IV. Bavorský, zvaný Moudrý (15. prosince 1447 Mnichov – 18. března 1508 Mnichov), byl bavorsko-mnichovským vévodou v letech 1467 až 1503 a po smrti bavorsko-ingolstadtsko-landshutského vévody Jiřího sjednotil Bavorské vévodství. Jeho manželkou se v roce 1487 stala císařská dcera, rakouská arcivévodkyně Kunhuta.

Původ 
Albrecht pocházel z dynastie Wittelsbachů a narodil se z manželství bavorsko-mnichovského vévody Albrechta III. s Annou Brunšvickou. Měl devět sourozenců, z toho šest starších.

Život 
Albrecht se měl stát duchovním, ale po smrti staršího bratra, vévody Jana IV., se vrátil z Pavie, kde studoval, zpět do Mnichova. Zde se chtěl stejně jako mladší bratři Kryštof a Wolfgang podílet na vládě společně se starším bratrem a novým vévodou Zikmundem.
V roce 1465 se stal bratrovým spoluvládcem a od roku 1467 samovládcem, Zikmund si ponechal část území (Bavorsko-Dachau), které bylo po jeho smrti přičleněno zpět k Bavorsko-Mnichovskému vévodství. Nový vévoda se ale ještě musel vypořádat s mladším Kryštofem, což stálo život jejich společného přítele Niklase z Abensbergu. Jeho majetek pak Albrecht nabídl jako věno císaři Fridrichovi III. pro svou budoucí manželku a císařovu dceru Kunhutu, o kterou se ucházel mj. i uherský král Matyáš Korvín. Povolení císaře s věčně prázdnou kapsou na sebe nedalo dlouho čekat a 2. ledna 1487 se v Innsbrucku konala svatba. Albrecht zakázal novomanželce vzdát se dědických práv, čímž si chtěl zajistit nárok na říšský trůn, a obsadil město Řezno. Následoval císařův zákaz sňatku, kterému už se nedalo zabránit, a konflikt se zetěm. Zde prokázal své diplomatické schopnosti Kunhutin bratr Maxmilián a tak se Albrecht se ženou v roce 1492 usmířili s císařem, který rok nato zemřel.

Potomci 
 1. Sidonie (1. 5. 1488 Mnichov – 29. 3. 1505 tamtéž)
 2. Sibyla (16. 6. 1489 Mnichov – 18. 4. 1519 Heidelberg) 
 ⚭ 1511 Ludvík V. Falcký (2. 7. 1478 Heidelberg – 16. 3. 1544 tamtéž), falcký kurfiřt od roku 1508 až do své smrti
 3. Sabina (24. 4. 1492 Mnichov – 30. 8. 1564 Nürtingen)
 ⚭ 1511 Oldřich Württemberský (8. 2. 1487 Riquewihr – 6. 11. 1550 Tübingen), vévoda würtemberský v letech 1498–1519 a 1534–1550
 4. Vilém IV. (13. 11. 1493 Mnichov – 7. 3. 1550 tamtéž), vévoda bavorský od roku 1508 až do své smrti
 ⚭ 1522 Jakobea z Badenu (25. 6. 1507 – 16. 11. 1580 Mnichov), markraběnka bádenská
 5. Ludvík X. (18. 9. 1495 Grünwald – 22. 4. 1545 Landshut), vévoda bavorský od roku 1516 až do své smrti (spoluvládce), svobodný ale měl nemanželské potomky
 7. Zuzana (15. 7. 1499 – 1500)
 8. Arnošt (13. 6. 1500 Mnichov – 7. 12. 1560 Kladsko), administrátor pasovské a salcburské diecéze
 9. Zuzana (2. 4. 1502 Mnichov – 23. 4. 1543 Neuburg an der Donau)
 I. ⚭ 1518 Kazimír Braniborsko-Bayreuthský (27. 12. 1481 Ansbach – 21. 9. 1527 Budín), markrabě braniborsko-kulmbašský od roku 1515 až do své smrti
 II. ⚭ 1527 Ota Jindřich Falcký (10. 4. 1502 Amberg – 12. 2. 1559 Heidelberg), falckrabě neuburský v letech 1505–1559 a falcký kurfiřt od roku 1556 až do své smrti

Vývod z předků

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
 

Wittelsbachové
Bavorští vévodové
Narození v roce 1447
Narození 15. prosince
Narození v Mnichově
Úmrtí v roce 1508
Úmrtí 18. března
Pohřbení ve Frauenkirche v Mnichově
Muži